Sieben Wunder steht für:

Regionale Rekorde:
 Sieben Wunder (Jena)
 Die sieben Wunder von Wiener Neustadt
 Sieben Wunder von Wales
 Sieben Wunder der Ukraine
 Sieben Wunder Russlands
 Sieben Wunder von St. Helena
Siehe auch:
 Die sieben Wunder der Welt
 Sieben Memminger Wahrzeichen